Мисс Интернешнл 2013 () — 53-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 17 декабря 2013 года в Shinagawa Prince Hotel Hall, Токио (Япония), который выиграла Беа Роуз Сантьяго из Филиппин.

Финальные результаты

Специальные награды

Порядок объявления

Топ 15 
 Гибралтар
 Бразилия
 Пуэрто Рико
 Эквадор
 Венгрия
 Нидерланды
 США
 Филиппины
 Новая Зеландия
 Литва
 Исландия
 Колумбия
 Россия
 Таиланд
 Испания

Топ 5 
 Филиппины
 Новая Зеландия
 Колумбия
 Нидерланды
 Венгрия

Конкурсантки

Иные заметки о конкурсе

Дебют

Повторное участие стран в конкурсе после перерыва 
 Последнее участие в 1996
 
 Последнее участие в 2004
 
 
 Последнее участие в 2010
 
 Последнее участие в 2011

Отказались от участия 
 : Саида Скооп не участвовала из-за отсутствия спонсорской помощи.
 : Не проводился.
 : Не проводился.
 : Йозефина Эмили Эгебьёрг не участвовала по неизвестным причинам.
 : Кристель Рока не участвовала по неизвестным причинам.
 : Наталья Кото была не допущена к участию из-за того, что заменила Хенифер Валь, не информировав комитет.
 : Одая Коэн не участвовала по неизвестным причинам.
 : Светлана Гольдберг не участвовала по неизвестным причинам.
 : Шикша Матабадул не участвовала по неизвестным причинам.
 : Антония Шинана не участвовала по неизвестным причинам.
 : Симерен Работ не участвовала из-за возрастного ограничения. Ей на момент участия было 27 лет.
 : Аху Агисбас не участвовала из-за возрастного ограничения. Ей на момент участия было 26 лет.
 : Не проводился.

Замена

Обозначения

Участвовали в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 2011: : Мадли Вислар
 2012: : Наталия ден Деккер

Мисс Мира
 2011: : Сигрун Эва Арманнсдоттир
 2012: : Наталия ден Деккер (Топ 15)

Мисс Мира
 2011: : Мария Грасиа Фигероа
 2012: : Ярица Ривера

Мисс Супранешнл
 2010: : Наталия ден Деккер
 2012: : Сигрун Эва Арманнсдоттир (Топ 20)

Мисс Туризм Интернешнл
 2010: : Наталия ден Деккер (Победительница)

Miss Tourism Queen of the Year International
 2007:  : Беа Роуз Сантьяго (Победительница)

Reina de la Costa Maya
 2013:  : Андреа Рохас

Miss Turismo Latino
 2012:  : Сара Герреро (1-я Вице Мисс)

Miss Mesoamérica
 2012: : Эшли Бет Перес (1-я Вице Мисс)

См. также 
 Мисс Мира 2013
 Мисс Вселенная 2013
 Мисс Земля 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс интернешнл»

Мисс интернешнл
События 17 декабря
Декабрь 2013 года
2013 год в Японии
История Токио